Матиас Порселанд (; 12 июня 1986, Гётеборг, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Хват клюшки — правый.

Карьера 
25 мая 2012 года подписал контракт с новичком КХЛ пражским «Левом» сроком на один год.

Сезон 2013-14 начал в ещё одном клубе новичке владивостокским «Адмиралом». Однако 16 декабря 2013 года был обменян в подольский «Витязь» на Логана Пайетта.

Статистика 
 Последнее обновление: 18 декабря 2013 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Лев»
 Профиль на сайте ХК «Витязь» 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Карлскуга»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Ханхалс»
Игроки ХК «Катовице»
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»